Henrik Pedersen er navnet på flere personer:

 Henrik Pedersen (fodboldspiller) - Henrik "Tømrer" Pedersen, dansk professionel fodboldspiller (født 10. juni 1975)
 Henrik Pedersen (landbrugshistoriker) - Hans Henrik Christian Pedersen, dansk statistiker, landbrugshistoriker, lektor og kontorchef (7. februar 1862 - 18. februar 1926)
 Henrik Pedersen (matematiker) - dansk matematiker, professor og dekan for Det Tekniske Fakultet for IT og Design på Aalborg Universitet (født 6. september 1955)
 Henrik Pedersen (fodboldtræner) - dansk fodboldtræner for HB Køge (født 2. januar 1978)